Масахико Харада (), более известный как Файтинг Харада (; 5 апреля 1943, Токио, Япония) — японский боксёр-профессионал. Чемпион мира в наилегчайшей (WBA, 1962—1963) и легчайшей (WBC, 1965—1968; WBA, 1965—1968) весовых категориях. Член Международного зала боксёрской славы.

Профессиональная карьера 
Дебютировал на профессиональном ринге 21 февраля 1960 года. Одержал победу техническим нокаутом в 4-м раунде.

Чемпионский бой с Поне Кингпетчем 
10 октября 1962 года встретился с чемпионом мира в наилегчайшем весе тайцем Поне Кингпетчем. На кону стоял титул по версии только что созданной WBA. Нокаутировал соперника в 11-м раунде.

12 января 1963 года во второй раз встретился с Поне Кингпетчем. Проиграл по очкам. Счёт судей: 67-72, 67-71 и 69-69.

26 сентября 1963 года проиграл техническим нокаутом в 6-м раунде бывшему претенденту на титул чемпиона мира в легчайшем весе мексиканцу .

29 октября 1964 года нокаутировал в 3-м раунде бывшего претендента на титул чемпиона мира в легчайшем весе японца Кацутоси Аоки.

Чемпионский бой с Эдером Жофре 
18 мая 1965 года встретился с чемпионом мира в легчайшем весе по версиям WBC и WBA бразильцем Эдеру Жофре. Победил по очкам. Счёт судей: 71-69, 71-72, 72-70.

30 ноября 1965 года победил британца . Счёт судей: 74-66, 72-70, 74-65.

31 мая 1966 года во второй раз встретился с Эдером Жофре. Победил по очкам. Счёт судей: 69-68, 71-68, 71-69.

3 января 1967 года во второй раз встретился с Хосе Меделем. Победил по очкам: 74-67, 72-67, 73-67.

4 июля 1967 года победил бывшего претендента на титул чемпиона мира в легчайшем весе колумбийца . Счёт судей: 72-66, 71-68, 72-68.

27 февраля 1968 года проиграл австралийцу  и потерял титулы. Счёт судей: 71-72, 70-72, 69-72.

Чемпионский бой с Джонни Фэмешоном 
28 июля 1969 года встретился с чемпионом мира в полулёгком весе по версии WBC австралийцем . Проиграл по очкам. счёт: 69-70.

6 января 1970 года во второй раз встретился с Джонни Фэмешоном. Проиграл нокаутом в 14-м раунде.

Титулы и достижения

Мировые 
 Чемпион мира в наилегчайшем весе по версии WBA (1962—1963).
 Чемпион мира в легчайшем весе по версии WBA (1965—1968).
 Чемпион мира в легчайшем весе по версии WBC (1965—1968).

Прочие 
 В 1995 году включён в Международный зал боксёрской славы.

Примечания

Ссылки 
 
 Файтинг Харада в Encyclopædia Britannica Online
 
 

Боксёры Японии
Боксёры 1960-х годов
Боксёры наилегчайшей весовой категории
Боксёры легчайшей весовой категории
Боксёры второй легчайшей весовой категории
Боксёры полулёгкой весовой категории
Боксёры второй полулёгкой весовой категории
Чемпионы Всемирной боксёрской ассоциации
Чемпионы Всемирного боксёрского совета
Члены Международного зала боксёрской славы
Руководители спортивных организаций Японии